Szamos (románul Someș) a Tisza bal oldali mellékfolyója
Szamos címmel Szatmárnémetiben megjelent lapok